Raimo ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Raimo (* 1975), italienischer Schriftsteller
 Federico Raimo (* 1986), italienischer Snowboarder
 Renato Raimo (* 1963), italienischer Schauspieler